Cameron Park is de naam van meerdere plaatsen:
 Cameron Park (Californië)
 Cameron Park (Texas)

Maar kan ook verwijzen naar
 Cameron Park (voetballer) (1992), Engels voetballer